

Прізвище 
 Емануель Галль (? — не пізніше 1893) — архітектор.
 Лотар Ґалль (1936) — німецький історик.
 Тім Галль (1997) — люксембурзький футболіст, захисник львівських «Карпат» і національної збірної Люксембургу.
 Франс Галль (1947—2018) — французька співачка.
 Франсуаза Барб-Ґалль — французька письменниця, мистецтвознавець, авторка науково-популярних книжок для дітей.
 Ян Кароль Ґалль (1856—1912) — польський композитор і диригент.

Населений пункт 
 Швебіш-Галль (нім. Schwäbisch Hall) — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.
 Швебіш-Галль (район), Швебіш-Галль (нім. Landkreis Schwäbisch Hall) — район в Німеччині, в складі округу Штутгарт землі Баден-Вюртемберг.
 Галль-ін-Тіроль (нім. Hall in Tirol) — місто округу Інсбрук-Ланд у землі Тіроль, Австрія.